Ledine heißen:

geographische Objekte:
 Ledine (Idrija), Ort und Pass bei Idrija, Goriška, Slowenien
 Ledine (Karawanken), ein Gebirgszug der Karawanken bei Jezersko (Seeberg), Slowenien – mit zwei gleichnamigen Wasserfällen
 Ledine (See), Ratschacher See, epiodischer See bei Rateče, Slowenien

sowie:
 Lädine, historischer Schiffstyp der Kategorie Lastensegler